Холтон има више значења:
 Холтон (Индијана)
 Холтон (Канзас)